Verena Zimmermann, attrice nata in Svizzera che vive in Germania (n. 1935)
 Verena Zimmermann alias Verena Bonato, attrice tedesca (n. 1979)